Финал Кубка УЕФА 1977 года — финальный матч розыгрыша Кубка УЕФА 1976/77, 6-го сезона в истории Кубка УЕФА. Первый финальный матч состоялся 4 мая на стадионе «Олимпийский» в Турине. Ответный матч состоялся 18 мая на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. В матче встретились итальянский «Ювентус» и испанский «Атлетик Бильбао».

Отчёты о матчах

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Кубок УЕФА 1976/1977

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1977
Кубок УЕФА
Май 1977 года
Лига Европы УЕФА 1977
Лига Европы УЕФА 1977
Международные спортивные соревнования в Турине
Футбольные соревнования в Турине
Международные спортивные соревнования в Бильбао
Международные соревнования по футболу в Италии
Международные соревнования по футболу в Испании
События 4 мая
События 18 мая
Спорт в Испании в 1977 году
Спорт в Италии в 1977 году